Q15 ou Q-15 est un sigle qui peut faire référence à :
 ARA Cormorán (Q-15), un navire océanographique de la Marine argentine ;
 Autres malformations congénitales de l'œil, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres